Esistono più comuni francesi con questo nome

Lagarrigue – Lot e Garonna
Lagarrigue – Tarn